Бундеслига 1983—1984 — 21-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 12 августа 1983 года, а завершился 26 мая 1984 года. Чемпионом стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах).

Турнирная таблица 

1 «Бавария» квалифицировалась в Кубок обладателей кубков, как обладатель кубка ФРГ, поэтому «Кёльн», занявший 6-е место, попал в Кубок УЕФА.

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге 
За право играть в сезоне 1984/1985 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16 место в сезоне 1983/1984 и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Бавария» — «Кикерс» — 9:0 (21-й тур, 13 марта 1984 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Нюрнберг» — «Штутгарт» —  0:6 (30-й тур, 27 апреля 1984 года)
 Самый результативный матч (10 голов): 
 «Юрдинген 05» — «Кёльн» — 4:6 (33-й тур, 19 мая 1984 года)
 «Кикерс» — «Вердер» — 3:7 (32-й тур, 11 мая 1984 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1983/84  

Германия
Германия
1983/1984
Спорт в Германии в 1983 году
Спорт в Германии в 1984 году